Алекса́ндр Навро́цкий:  (род. 1940) — польский поэт.